Seven Stones (rif), een rif bij Cornwall, Verenigd Koninkrijk
 Seven Stones (wielerploeg), een Duitse wielerploeg